Campello est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Toponyme

, frazione de la commune d'Itri dans la province de Latina et la région du Latium ;
 , frazione de la commune d'Valstrona dans la province du Verbano-Cusio-Ossola et la région du Piemont ;
 Campello sul Clitunno, commune de la province de Pérouse et la région de l'Ombrie.

Campello, commune espagnole de la province d'Alicante.

Campello, localité suisse du Canton du Tessin ;

Patronyme 

  (1942-2003), chanteuse, animatrice de télévision et actrice brésilienne.
  (1875-1961), religieuse italienne ;
 Pompeo di Campello (1803-1884), homme politique italien.
  (1874-1927), militaire et homme politique italien ;
  (1908-1959); militaire italien ;
  (1975-), footballeur et entraineur espagnol.

Toponymie italienne
Patronyme italien